La coupe des champions est la plus importante compétition de club, de la saison 1998-1999, en Europe.

Participants

Tours de qualification

Premier tour

Deuxième tour

Tours de poules

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Finale à quatre

Références

Liens externes 
  Site officiel

Ligue des champions masculine de volley-ball
Volley-ball en 1998
Volley-ball en 1999
Volley-ball M1